Paul Griffin puede hacer referencia a:

 Paul Arthur Griffin, exjugador estadounidense de baloncesto de la NBA.
 Paul Griffin, remero irlandés.
 Paul Griffin, músico estadounidense.
 Paul Griffin, ciclista irlandés.